Le FC Lootus Kohtla-Järve est un club estonien de football situé dans la ville de Kohtla-Järve. Il évolue en Meistriliiga, l'élite du football estonien.

En 2004 et en 2005, le club est connu sous le nom de FC Lootus Alutaguse.

Historique du Lootus

E/N – zone Est/Nord

Lien externe 
  FC Lootus Kohtla-Järve Site officiel

Kohtla-Jarve
Club de football fondé en 1998
Club de football disparu en 2012